Le tournoi de tennis d'Albuquerque est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du 14 au .

Lori McNeil remporte le simple dames. En finale, elle bat Elna Reinach, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nicole Provis et Elna Reinach.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Albuquerque
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Albuquerque
Tennis aux États-Unis en 1989
Tennis en août 1989